Мухаммед бін Ях'я Гамід ад-Дін (; 1839 — 4 червня 1904) — зейдитський імам Ємену. Нащадок імама аль-Мансура аль-Касіма.

Джерела 
 Royalark 

Імами Ємену
Рассіди